Název Kounický potok má více vodních toků:

 Kounický potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okresech Kolín a Nymburk
 Kounický potok (přítok Rokytné) – pravostranný přítok Rokytné v okrese Znojmo
 Kounický potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okrese Kutná Hora